Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у атлетици у дворани 2021. одржано је 5. марта у
Арени Торуњ у Торуњу (Пољска)

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову бранио је Михал Харатик из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 бацача кугле из 12 земаља.

  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Грузија (1)
  Италија (1)
  Луксембург (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Португалија (1)
  Србија (1)
  Чешка (1)
  Хрватска (1)
  Шведска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у бацању кугле у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) 

-
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. марта 2021. године у 11:30 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 21,00 метар (КВ). Норму су испунила 2 такмичара, а 6 су се пласирали на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 36. Европског првенства у дворани 1970—2021.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани